Закатипа има више значења:

 Закатипа (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закатипа (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатипа (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику